В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Барбара Поттер здобула титул, у фіналі перемігши Ларису Нейланд 7–6, 7–6.

Сіяні гравчині 

  Барбара Поттер (переможниця)
  Лариса Нейланд (фінал)
  Пем Кеселі (1-ше коло)
  Венді Вайт (півфінал)

 Енн Генрікссон (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Ліса Бондер (1-ше коло)
 Енн Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1987